

Editoria 
The Big Issue – rivista statunitense

Televisione 
Big Issue – drama coreano del 2019